

Geografia
Francia
 Marcellus – comune del Lot e Garonna
Stati Uniti d'America
 Marcellus – villaggio della contea di Cass (Michigan)
 Marcellus – township della contea di Cass (Michigan)
 Marcellus – città della contea di Onondaga (New York)

Onomastica
 Marcellus – cognomen romano, tipico della gens Claudia
 Marcellus – forma latina, tedesca e olandese del nome proprio di persona Marcello

Pagine correlate
Marcello